Junges Licht steht für:

 Junges Licht (Roman), Roman von Ralf Rothmann (2004)
 Junges Licht (Film), deutscher Film von Adolf Winkelmann (2016)